Gimel se poate referi la

Gimel, Elveția
Gimel-les-Cascades, Franța
Gimel (literă), o literă feniciană și ebraică